Kaptanganj peut faire référence à :
 Kaptanganj, une ville d'Inde ;
 Kaptanganj, une ville du Népal.